Indian může být:

 Indian – značka motocyklů vyráběných v letech 1900–1960 (firma zal. roku 1901 ve Springfieldu v Nové Anglii)
 INDIAN – český internetový herní pořad
 Indian (kniha) – kniha od Vladimíra Součka & Ivana Dvořáčka
 Indian (film, 1996) – akční drama Hindustani (Indie), režie S. Shankar
 Indian (film, 2001) – akční krimi thriller (Indie)

V jiných jazycích 

 Indian [ˈɪndɪən] znamená anglicky indický i indiánský

V názvech měst 

 Indian Wells – město v Kalifornii, kde se konává tenisový turnaj Indian Wells Masters

Související články 
 Indián (rozcestník)

Externí odkazy